Ernie Parker ha battuto in finale Harry Parker 2-6 6-1 6-3 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1913